Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1952 w Helsinkach. Wystartowało 58 zawodników z 32 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 29 lipca. Rezultaty z tej konkurencji zostały zaliczone do konkurencji karabinu małokalibrowego w trzech postawach na 50 m.

Rekordy

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 40 strzałów w czterech seriach, w każdej po 10 strzałów. Iosif Sîrbu i Boris Andriejew uzyskali ten sam rezultat 400 punktów, wyrównując tym samym absolutny rekord świata. O zwycięstwie Sîrbu zadecydowała większa liczba trafień w centralny punkt tarczy – 33:28.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952